MIA je lahko:
 Missing in action
 Miami International Airport
 britanski pevec M.I.A

Glej tudi 
 Mia